

Константиноградовка — село, Івановський район, Амурська область
 Константиноградовка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан